Джонс, Кит ():
  (род. 1942) — бывший английский игрок в крикет.
  (род. 1951) — бывший английский игрок в крикет.